Viktor Kirejev (nogometaš)
Viktor Kirejev (rukometaš)